San Blas – comune dell'Argentina
San Blas – comune messicano
San Blas – stazione della metropolitana di Madrid